

Cinema 
 Un colpo di fortuna (Easy Living) – film del 1937 diretto da Mitchell Leisen
 Il gigante di New York (Easy Living) – film del 1949 diretto da Jacques Tourneur
 Easy Living - La vita facile (Easy Living) – film del 2019 diretto da Orso Miyakawa e Peter Miyakawa

Musica 
 Easy Livin' – singolo degli Uriah Heep del 1972
 Easy Living – album di Sonny Rollins del 1977
 Easy Living – album di Ella Fitzgerald del 1986
 Easy Living – album di Ike Quebec del 1987